Айснер:

 Айснер, Брек (род. 1970) — американский теле- и кинорежиссёр.
 Айснер, Майкл (, род. 1942) — в 1984—2005 гг. был председателем The Walt Disney Company.
 Айснер, Томас (, 1929—2011) — американский энтомолог, основатель химической экологии, профессор Корнеллского университета, академик Национальной академии наук США.
 Айснер, Уилл (полное имя — Уильям Эрвин Уилл Айснер, ; 1917—2005) — американский художник, издатель, сценарист.
 См. также 
 Эйснер